Семяеды, или апиониды (Apionidae) — семейство насекомых из отряда жесткокрылых.

Описание 
Длина тела 1—5 мм. Как и других долгоносиков, их характеризует головотрубка (вытянутая передняя часть головы). Фитофаги, питаются семенами, цветами, стеблями, листьями и т. д. Размножаясь в очень больших количествах наносят ущерб красному клеверу (Trifolium pratense) и люцерне (Medicago lupulina). С другой стороны, некоторые из этих жуков могут использоваться в биологической борьбе с сорняками (Ulex europaeus, Urtica dioica)

Систематика 
Более 2000 видов. В России — 179 видов (источник оценки: А. А. Легалов [2002]). Семейство Apionidae иногда ранее рассматривают в составе семейства Долготелы (Brentidae). В 2021 году из Южной Африки описаны три базальные трибы Apioninae: Rhynchitapiini (Rhynchitapion), Apodytapiini (Apodytapion, Turnerapion) и Lepanomini (Lepanomidius), в дополнение к базальным Antliarhinini, Tanaini, Mecolenini, Apiomorphini, Setapiini.

 Группа триб «Apioninae»:
 Antliarhinini
 Apiomorphini
 Apionini
 Acanthoerythrapion
 Apion
 Aplemonini
 Рода: Aizobius — Aphoplopodapion — Aplemonus — Cistapion — Femtapion — Helianthemapion — Margaritapion — Megapion — Onychapion — Onychapion — Osellaeus — Perapion — Phrissotrichum — Podapion — Pseudaplemonus — Pseudoperapion — Pseudostenapion
 Apodytapiini (, A. stepniewskii, , T. pondoense)
 Aspidapiini
 Рода: Alocentron — Aspidapion — Miniapion — Pseudaspidapion
 Ceratapiini
 Рода: Acentrotypus — Ceratapion — Diplapion — Omphalapion — Protoceratapion — Taphrotopium
 Cybebini
 Род Cybebus
 Exapiini
 Рода: Allotrichapion — Apionion — Apiotherium — Bothryopteron — Caenapion — Chilapion — Circapion — Cladobius — Cnemopachus — Coelocephalapion — Coelopterapion — Cyrtonapion — Electrapion — Exapion — Falsoconapion — Harpapion — Heterapion — Isexapion — Lepidapion — Meperapion — Mesotylapion — Miltapion — Stenapion — Ulapion
 Ixapiini
 Рода: Ixapion — Neapion — Papuapion — Trichopterapion
 Kalcapiini
 Рода: Afrothymapion — Hypuranius — Kalcapion — Melanapion — Sergiola — Squamapion — Taeniapion
 Lepanomini (, L. ruthmuellerae, типовой вид, L. magdaloides)
 Malvapiini
 Рода: Malvapion — Pseudapion — Rhopalapion — Sterculapion
 Mecolenini
 Metapiini
 Род Metapion
 Oxystomatini
 Подтриба Catapiina — Catapion
 Подтриба Oxystomatina
 Рода: Cyanapion — Eutrichapion — Hemitrichapion — Holotrichapion — Mesotrichapion — Oryxolaemus — Oxystoma — Pirapion — Tatyanapion
 Подтриба Synapiina
 Рода: Ischnopterapion — Protopirapion — Stenopterapion — Synapion
 Подтриба Trichapiina
 Рода: Betulapion — Kissingeria — Trichapion
 Piezotrachelini
 Рода: Aprotapion — Chrysapion — Conapium — Cosynapion — Euprotapion — Fallapion — Flavopodapion — Fremuthiella — Leaoapion — Microconapion — Paoconapion — Piezaplemonus — Piezotrachelus — Protapion — Pseudoconapion — Pseudopiezotrachelus — Pseudoprotapion — Pseudorhinapion — Rhinapion — Scapapion — Trichoconapion — Vietapion
 Prototrichapiini
 Род Prototrichapion
 Rhadinocybini
 Рода: Alissapion — Allonotapion — Anapotapion — Apinogrammus — Apionocybus — Apotapion — Archinvolvulus — Brachycybus — Caledonapion — Cecidophyus — Coeliapion — Diapion — Discelapion — Ganoapion — Ganonotapion — Hellerenius — Heterocybus — Himantapion — Ithyocybus — Kelainapion — Lissapion — Megatracheloides — Micronotapion — Myrmacyba — Myrmecapion — Myrmecocybus — Nanomyrmacyba — Neocyba — Notapion — Ommatocybus — Platycybus — Pogonapion — Pterapion — Rhadinocyba — Schismatapion — Strobilobius — Tapinocybus — Tetrapion — Thyridapion — Titanapion — Zelapterus — Zimmius
 Setapiini
 Tanaini
 Рода: Afrotibicina — Apiomorphus — Lepanomus — Mecolenus — Setapion — Tanaos
 Группа родов: «Myrmacicelinae»
 Rhynolaccus
 Группа родов: «Rhinorhynchidiinae»
 Rhinorhynchidius
 Rhynchitapiini
  (Rh. variiforme (типовой вид), Rh. pallidum, Rhynchitapion usambarense)

«Род» Apion 
 Род Apion Herbst, 1797 в широком таксономическом объёме включает около 1600 видов, но в настоящее время обычно делится на несколько родов или подродов, указанных ниже:
 Omphalapion Schilsky, 1901
 Ceratapion Schilsky, 1901
 Diplapion Reitter, 1916
 Acentrotypus Alonso-Zarasaga, 1990
 Taphrotopium Reitter, 1916
 Aspidapion Schilsky, 1901
 Melanapion Wagner, 1930
 Squamapion Bokor, 1923
 Kalcapion Schilsky, 1906
 Pseudapion Schilsky, 1906
 Malvapion Hoffmann, 1958
 Rhopalapion Schilsky, 1906
 Exapion Bedel, 1887
 Protapion Schilsky, 1908
 Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785)
 Protapion apricans (Herbst, 1797)
 Helianthemapion Wagner, 1930
 Pseudoperapion Wagner, 1930
 Pseudostenapion Wagner, 1930
 Pseudoplemonus Wagner, 1930
 Perapion Wagner, 1907
 Apion Herbst, 1797
 Catapion Schilsky, 1906
 Trichapion Wagner, 1912
 Stenopterapion Bokor, 1923
 Pirapion Reitter, 1916
 Synapion Schilsky, 1902
 Cyanapion Bokor, 1923
 Oxystoma Duméril, 1806
 Oryxolaemus Alonso-Zarasaga, 1990
 Eutrichapion Reitter, 1916

Литература 
 Alonso-Zarazaga, M.A. 1990: Revision of the supraspecific taxa in the Palaearctic Apionidae Schoenherr, 1823 (Coleoptera, Curculionoidea). 2. Subfamily Apioninae Schoenherr, 1823: Introduction, keys and descriptions. Graellsia, 46: 19-156.
 Alonso-Zarazaga, M.A. & Lyal, C.H.C. 1999: A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (excepting Scolytidae and Platypodidae). Entomopraxis. Barcelona: 315 pp.
 Kissinger, D.G. 1968: Curculionidae subfamily Apioninae of North and Central America with reviews of the World genera of Apioninae and World subgenera of Apion Herbst (Coleoptera). Taxonomic Publications. South Lancaster, Massachusetts: vii + 559 pp..
 Oberprieler, R. 2000: The larvae of the weevil tribe Eurhynchini and the phylogeny of the Brentidae (Coleoptera: Curculionoidea). Invertebrate taxonomy, 14: 755—770.

Примечания

Ссылки 
 Атлас семейства Apionidae фауны России.
 А. А. Легалов Список видов апионид (Apionidae) России.

 
Семейства насекомых